La la la puede referirse a:

La la la, álbum de Luis Alberto Spinetta y Fito Páez;
 «Sólo la la la», canción de ese álbum;
«La, la, la», canción del Dúo Dinámico interpretada, entre otros, por Massiel y Joan Manuel Serrat;
«La La La», canción de LMFAO;
«La La La», canción de Naughty Boy;
«La La La», canción de Shakira;
La La La, libro de Kylie Minogue.